Mahou (bier), een Spaans biermerk
 Mahou (gemeente), een gemeente in Mali